405 est une année du calendrier julien.
 La 405 fut une voiture produite par Peugeot à partir du printemps 1987.
 Le 405 lignes est un standard de télévision.
 (405) Thia est un astéroïde découvert par Auguste Charlois le .

Armée 
 Le 405 est un régiment d'infanterie.
 Le 405 est également un régiment d'artillerie anti-aérienne.

Homonymie de nombre